177 километр (по официальным документам называется 178 километр) — остановочный пункт Большого кольца МЖД в Одинцовском районе Московской области. Названа по расстоянию от станции Александров-1.

В 700 метрах западнее платформы находится деревня Сурмино. Также недалеко от платформы находится дачный посёлок.

Состоит из двух боковых платформ. Платформы низкие, полной длины, рассчитаны под приём десятивагонного электропоезда.  Используется лишь половина длины каждой платформы. На западной платформе находится бывший кассовый павильон, построенный по типовому проекту 1960-х годов, все стены в нём были разрушены в промежутке 2008—2013 годов. На платформах установлены столбы освещения.

Время движения поезда со станции Кубинка-1 — примерно 40 минут. На платформе останавливаются ежедневно 3 пары электропоездов в каждую сторону. На юг беспересадочное сообщение осуществляется до станций: Бекасово-Сортировочное, Сандарово, Апрелевка; на север — до ст. Поварово-2. Электропоезда с 2011 года обслуживаются электродепо «Апрелевка», ранее — электродепо «Нахабино».

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Расписание электропоездов

Железнодорожные станции и платформы Одинцовского городского округа
Остановочные пункты Большого кольца Московской железной дороги
Остановочные пункты Московско-Смоленского региона Московской железной дороги